Radek Hamr (né le  à Litoměřice en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Litoměřice, il débute dans le championnat de Tchécoslovaquie avec le HC Sparta Prague en 1992. Il est choisi au quatrième tour en soixante-treizième position par les Sénateurs d'Ottawa lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1992. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Sénateurs chez les Whalers de Hartford. Il aide le HC Sparta Prague à remporter l'Extraliga en 2002. Il décroche le Trophée Le Mat 2006 avec le Färjestads BK. Après quatre saisons avec les Kloten Flyers dans la Ligue nationale A suisse et une blessure au genou survenue en 2009, il est contraint de mettre un terme à sa carrière de joueur après une saison 2010-2011 blanche. Il est alors libéré de son contrat par le club zurichois.

En 2012, il est engagé en tant qu’entraîneur assistant par le Färjestads BK.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes avec la Tchécoslovaquie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1991-1992 || HC Sparta Praha|| Tchécoslovaquie|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Senators de New Haven|| LAH|| 59|| 4|| 21|| 25|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Senators de l'Île-du-Prince-Édouard|| LAH|| 69|| 10|| 26|| 36|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Senators de l'Île-du-Prince-Édouard || LAH|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Komets de Fort Wayne|| LIH|| 58|| 3|| 13|| 16|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1995-1996|| HC Sparta Praha|| Extraliga tchèque|| 30|| 2|| 3|| 5|| 16|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1996-1997|| HC Sparta Praha|| Extraliga tchèque || 52|| 12|| 23|| 35|| 4|| 10|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
| 1996-1997|| HC Sparta Praha|| LEH|| 6|| 1|| 3|| 4|| 0|| 4|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 1997-1998|| Frölunda HC || Elitserien|| 46|| 2|| 12|| 14|| 36|| 7|| 1|| 2|| 3|| 29
|-
| 1998-1999|| Frölunda HC || Elitserien || 9|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 1998-1999|| Färjestads BK || Elitserien|| 38|| 6|| 11|| 17|| 26|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1999-2000|| Färjestads BK || Elitserien|| 50|| 7|| 14|| 21|| 46|| 7|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2000-2001|| Färjestads BK || Elitserien|| 50|| 13|| 12|| 25|| 38|| 16|| 4|| 6|| 10|| 35
|-
| 2001-2002|| HC Sparta Praha|| Extraliga tchèque|| 23|| 4|| 6|| 10|| 14|| 13|| 0|| 6|| 6|| 8
|-
| 2002-2003|| Färjestads BK || Elitserien|| 49|| 7|| 19|| 26|| 22|| 14|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 2003-2004|| Färjestads BK || Elitserien|| 44|| 11|| 15|| 26|| 22|| 17|| 1|| 3|| 4|| 10
|-
| 2004-2005|| Färjestads BK || Elitserien|| 47|| 3|| 11|| 14|| 47|| 14|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 2005-2006|| Färjestads BK || Elitserien|| 49|| 5|| 21|| 26|| 32|| 18|| 5|| 10|| 15|| 24
|-
| 2006-2007|| Kloten Flyers|| LNA|| 42|| 3|| 35|| 38|| 40|| 11|| 2|| 9|| 11|| 22
|-
| 2007-2008|| Kloten Flyers|| LNA || 47|| 7|| 23|| 30|| 46|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2008-2009|| Kloten Flyers|| LNA|| 47|| 9|| 28|| 37|| 62|| 15|| 1|| 5|| 6|| 12
|-
| 2009-2010|| Kloten Flyers|| LNA|| 14|| 1|| 9|| 10|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Kloten Flyers|| LNA|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -

| 382|| 54|| 115|| 169|| 267|| 97|| 17|| 26|| 43|| 112

| 150|| 20|| 95|| 115|| 168|| 31|| 3|| 15|| 18|| 40

| 135|| 14|| 48|| 62|| 64|| -|| -|| -|| -|| -

| 105|| 18|| 32|| 50|| 34|| 28|| 2|| 11|| 13|| 14

| 11|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Références

Naissance en juin 1974
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchécoslovaque de hockey sur glace
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Entraîneur tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de New Haven
Joueur des Senators de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Färjestads BK
Joueur du EHC Kloten
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Litoměřice